Nicolò Nicolosi – calciatore italiano
 Nicolò Nicolosi – politico italiano